Baghdatis ist der Familienname folgender Personen:
 Marcos Baghdatis (* 1985), zyprischer Tennisspieler
 Marinos Baghdatis (* 1977), zyprischer Tennisspieler
 Petros Baghdatis (* 1979), zyprischer Tennisspieler